Tolmie ist der Familienname von:

 Donald Tolmie (1923–2009), kanadischer Politiker
 Simon Fraser Tolmie  (1867–1937), kanadischer Politiker